

Astronomia 
 9561 van Eyck – asteroide della fascia principale
 Cratere Van Eyck – cratere sulla superficie di Mercurio

Persone 
 Aldo van Eyck (1918-1999) – architetto olandese
 Hubert van Eyck (1366 circa-1426) – pittore fiammingo
 Jacob van Eyck (1590-1657) – musicista olandese 
 Jan van Eyck (1390 circa-1441) – pittore fiammingo
 Peter van Eyck (1911-1969) –attore tedesco naturalizzato statunitense